Кваченюк Андрій Миколайович (* 1970) — українсьий хірург-ендокринолог, доктор медичних наук, лауреат Премії АМНУ.
 Кваченюк Микола Євгенович (* 1957) — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).